Haguenauer est le nom de :

 Boris Haguenauer (né en 1975),  acteur français.
 Charles Haguenauer (1896-1976), japonologue français.
 Jean-Louis Haguenauer (né en 1954), pianiste classique français.
 Michel Haguenauer (1916-), pongiste français, 8 fois champion de France.
 Paul Haguenauer (1871-1944), Grand Rabbin français mort en déportation.
  Romain Haguenauer (né en 1976), patineur et entraineur français de danse sur glace.

Patronyme germanique
Patronyme alsacien